David Lee pode se referir a:

David Lee (basquetebolista), um jogador de basquetebol da NBA, que atua pelo Golden State Warriors
David Lee (voleibolista), um jogador de voleibol da Seleção Norte-Americana
David Morris Lee, um físico ganhador do prêmio Nobel
David Lee (cineasta), cineasta premiado no Emmy Awards

Desambiguação
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008